Маргари́та Саво́йская (, ; 1439, Турин, Пьемонтское княжество — 9 марта 1483, Брюгге, Фландрское графство) — принцесса Савойского дома, дочь савойского герцога Людовика I Великодушного; в замужестве в первом браке — маркграфиня Монферрато; во втором браке — графиня Сен-Поля, Бриенна, Суассона, Линьи, Марля и Руси.

Биография 
Маргарита Савойская родилась в апреле 1439 года в Турине, в Пьемонтском княжестве. Она была старшим ребёнком в многодетной семье Людовика I Великодушного, герцога Савойского и Анны де Лузиньян. Отец её был сыном Амадея VIII Миролюбивого, герцога Савойского, известного также под именем антипапы Феликса V, от Марии Бургундской. Мать была дочерью Януса, короля Иерусалима, Кипра и Армении от Шарлотты де Бурбон.

В декабре 1458 года Маргарита Савойская прибыла в Казале-Монферрато на свадьбу с Джованни IV Палеологом, маркграфом Монферрато, в то время служившим кондотьером Венецианской республики и воевавшим в Ломбардии против Миланского герцогства. По брачному договору, заключённому ранее между герцогом Савойи и маркграфом Монферрато, приданое Маргариты Савойской составило 4000 скудо, взамен она получила во владение феоды Трино, Морано, Борго-Сан-Мартино и Момбаруццо. В этом браке Маргарита Савойская родила единственную дочь. Маркграф умер 19 января 1464 года, оставив маркграфиню вдовой в возрасте двадцати пяти лет.

В июле 1466 года Маргарита Савойская вышла замуж во второй раз за Пьера II Люксембургского, от которого родила пятерых детей, трое из которых умерли во младенчестве. 25 октября 1482 года она снова овдовела. Маргарита Савойская умерла в Брюгге 9 марта 1483 года и была похоронена в аббатстве Аппленкур рядом со вторым мужем.

Браки и потомство 
В Шамбери 2 июля 1454 года (по другой версии 2 мая 1458 года) был подписан брачный контракт, по которому Маргарита Савойская была выдана замуж за Джованни IV Палеолога (24.6.1412 — 19.1.1464), маркграфа Монферрато, сына Джованни Джакомо Палеолога, маркграфа Монферрато и принцессы Джованны Савойской. В этом браке родился один ребёнок:

 Елена-Маргарита Монферратская (1459 — 25.7.1496), супруга князя Викторина Минстерберкского (29.5.1443 — 30.8.1500), сына короля Чехии Йиржи из Подебрад.

В январе 1464 года маркграфиня овдовела и 12 июля 1466 года снова вышла замуж за Пьера II Люксембургского (1435 — 25.10.1482), графа Сен-Поля, Бриенна, Суассона, Линьи, Марля и Руси, владельца Энгиена, сына Людовика Люксембургского, графа Сен-Поля, Бриенна, Линьи и Конверсано, коннетабля Франции и Жанны де Бар, графини Марля и Суассона, владелицы Конде. В этом браке родились пятеро детей:

 Луи Люксембургский, умер в младенчестве;
 Клод Люксембургский, умер в младенчестве;
 Антуан Люксембургский, умер в младенчестве;
 Мария Люксембургская (1472 — 1.4.1547), графиня Сен-Поля, супруга в первом браке Жака Савойского (12.11.1450 — 30.1.1486), графа Ромона и барона Во, во втором браке Франсуа де Бурбона (1470 — 3.10.1495), графа Вандома;
 Франсуаза Люксембургская (ум. 5.12.1523), владелица Энгиена, супруга Филиппа фон Клеве (1456 — 28.1.1528), владельца Равенштайна, капитан-генерала Фландрии.

Генеалогия

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Савойские принцессы
Маркграфини Монферрато